Benny Andersen (1929-2018) var en dansk digter, forfatter, komponist og pianist.

Benny Andersen kan også referere til flere andre personer:
 Benny E. Andersen (1934-2007) – var en dansk musiker, komponist, skuespiller og teatermand.
 Benny F. Andersen (født 1963) – er en dansk sejlsportsmand.